Lemberg steht für folgende geographischen Objekte:
 Lemberg (Moselle), Gemeinde im Département Moselle, Lothringen, Frankreich
 Lemberg (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Lemberg, deutscher Name von Lwiw, Stadt in der Ukraine
 Lemberg pri Šmarju, Ort in Šmarje pri Jelšah, Slowenien

Gemeindeteile:
 Lemberg (Bad Endorf), Ortsteil von Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Lemberg (Michelfeld), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lemberg (Windorf), Ortsteil von Windorf, Landkreis Passau, Bayern
 Lemberg (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil von Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Lemberg (Gemeinde Zeillern), Ortsteil von Zeillern, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Lemberg (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ortschaft und Katastralgemeinde von Buch-St. Magdalena, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Lemberg (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil von  Riegersburg (Steiermark), Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

historisch:
 Amt Lemberg, ein Verwaltungs- und Gerichtsbezirk der Grafschaft Hanau-Lichtenberg
 Sankt Magdalena am Lemberg (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Gemeinde im Bezirk Hartberg, Steiermark

Bauten:
 Burg Lemberg in Rheinland-Pfalz
 Burgstall Lemberg in Bayern

Berge:
 Lemberg (Schwäbische Alb) (1015,7 m), auf der Schwäbischen Alb bei Gosheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Lemberg (Uhingen) (460 m), im Schurwald bei Nassachmühle, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Lemberg (Nahe) (421,3 m), im Nordpfälzer Bergland bei Feilbingert, Landkreis Bad Kreuzbach, Rheinland-Pfalz
 Lemberg (Stuttgart) (384,5 m), auf dem Gebiet der kreisfreien Stadt Stuttgart zwischen Stuttgart-Weilimdorf und Stuttgart-Feuerbach, Baden-Württemberg
 Lemberg (Affalterbach) (363,9 m), bei Affalterbach, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Lemberg (Rabenau) (306,5 m), auf dem Gebiet der Gemeinde Rabenau (Hessen), Landkreis Gießen, Hessen

Lemberg ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Lemberg, estnischer Fußballspieler
 Eugen Lemberg (1903–1976), deutschböhmischer Historiker und Soziologe
 Götz Lemberg (* 1963), deutscher Künstler
 Hans Lemberg (1933–2009), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Heinrich Lemberg (1902–1976), deutscher Politiker (SPD), MdL Nordrhein-Westfalen
 Jörg Lemberg (* 1968), deutscher Filmkomponist
 Justin Lemberg (* 1966), australischer Schwimmer
 Mechthild Flury-Lemberg (* 1929), Schweizer Textilkonservatorin
 Tidemann Lemberg (um 1310–1386), deutscher Kaufmann
 Werner Lemberg (* 1968), österreichischer Pianist und Komponist

Siehe auch:

 Lehmberg
 Lemmberg, Berg im Arnsberger Wald, Nordrhein-Westfalen
 Lemburg
 Schloss Lemberk (auch Schloss Lämberg) in Jablonné v Podještědí, Okres Liberec, Tschechien